Шаньси:

 Шаньси — провинция в центре Китая.
 Шаньси Чжунъюй — китайский баскетбольный клуб.